Открытый чемпионат Швеции 2010 — ежегодный профессиональный теннисный турнир в серии ATP 250 для мужчин и международной серии WTA для женщин.

Соревнование традиционно проводится на открытых травяных кортах в Бостаде, Швеция.

Женские соревнования прошли с 5 по 11, мужские — с 12 по 18 июля.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Робин Сёдерлинг
 в женском одиночном разряде —  Мария Хосе Мартинес Санчес
 в мужском парном разряде —  Ярослав Левински и  Филип Полашек
 в женском парном разряде —  Хисела Дулко и  Флавия Пеннетта

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 

 Николас Альмагро обыграл  Робина Сёдерлинга со счётом 7-5, 3-6, 6-2
 Альмагро выигрывает первый турнир в году.

Женщины. Одиночный турнир 

 Араван Резаи обыграла  Хиселу Дулко со счётом 6-3, 4-6, 6-4
 Резаи выигрывает свой второй титул в сезоне.
 Дулко впервые за 16,5 месяцев в финале турнира WTA.

Мужчины. Парный турнир 

 Роберт Линдстедт /  Хория Текэу обыграли  Андреас Сеппи /  Симоне Ваньоцци со счётом 6-4, 7-5
 Дуэт Линдстедт/Текэу выигрывает третий совместный титул в сезоне. Текэу также выиграл титул в Окленде (в паре с Маркусом Даниэллом).

Женщины. Парный турнир 

 Хисела Дулко /  Флавия Пеннетта обыграли  Ренату Ворачову /  Барбору Заглавову-Стрыцову со счётом 7-6(0), 6-0.
 Дулко выигрывает свой пятый титул в том сезоне.
 Пеннетта выигрывает свой четвёртый титул в том сезоне.

См. также 
 Открытый чемпионат Швеции по теннису
 Мировой тур ATP 2010
 WTA Тур 2010
 Тур ATP 250
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт мужского турнира
 Официальный сайт женского турнира
 
 Профиль турнира на сайте WTA

Открытый чемпионат Швеции по теннису 2010